European Tour 2015/2016 – Turniej 3 − trzeci turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2015/2016. Turniej ten rozegrany został w dniach 7-11 października 2015 w RWE-Sporthalle w mieście Mülheim w Niemczech.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 25 000 
II miejsce: € 12 000 
Półfinalista: € 6 000 
Ćwierćfinalista: € 4 000 
Ostatnia 16: € 2 300 
Ostatnia 32: € 1 200 
Ostatnia 64: € 700 

Pula nagród: € 125 000

Runda dzikich kart

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Runda 3 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 141, 111  Stuart Carrington
 140, 135  Luca Brecel
 140  Ross Muir
 136, 134, 112  Mike Dunn
 135, 130, 104, 100  Robert Milkins
 134  Kyren Wilson
 133, 100  David Gilbert
 133  James Cahill
 132, 130  Mark Davis
 131  Stephen Maguire
 130  Mitchell Mann
 129  David Gilbert
 128, 115, 106  Tian Pengfei
 126  Graeme Dott
 123, 109  Anthony McGill
 122, 121  Dominic Dale
 121, 104  Mark Allen

 120  Ben Woollaston
 116  Rod Lawler
 112  Hammad Miah
 109  Neil Robertson
 108  Gerard Greene
 108  Kurt Maflin
 108  Shaun Murphy
 107  David Grace
 106  Ali Carter
 106  Chris Wakelin
 105  Barry Hawkins
 104  Scott Donaldson
 104  Li Hang
 105  Mark Selby
 103  Alan McManus
 102  Andrew Higginson
 101  Joe Perry

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Players Tour Championship 2015/2016
2015 w Niemczech
Mülheim an der Ruhr